Kingsbury kan syfta på:

Australien 

 Kingsbury (del av en befolkad plats), Victoria, Darebin,

Kanada 

 Kingsbury (kommun), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Kingsbury, Warwickshire, ort i England, 
 Kingsbury, London – en ort i Brent, Storlondon, England
 Kingsbury (tunnelbanestation)
 Kingsbury Episcopi – en ort i Somerset, England
 Kingsbury Regis – en ort i Somerset, England

USA 

 Kingsbury, Texas, ort, Guadalupe County, 
 Kingsbury, Indiana, ort, LaPorte County, 
 Kingsbury, Nevada, ort, Douglas County,